Alain Brunard (1959-), réalisateur et scénariste belge ;
 Dominique Brunard (1844-1897), homme politique belge ;
 Édouard Brunard (1843-1914), homme politique belge ;
 Édouard Brunard (1869-1939), homme politique belge ;
 Hubert Brunard (1846-1920), homme politique belge ;
 Jules Brunard (1837-1910), homme politique français.